Ребека Кук Тальбот (; род. 3 августа 1986, Ньюпорт, Великобритания) — британская мототриалистка, 5-кратная вице-чемпионка мира по мототриалу среди женщин (2008-2010, 2014-2015), чемпионка Европы 2012 года, 9-кратная чемпионка Великобритании, 7-кратная победительница «Триала Наций» в составе команды Великобритании.

Спортивная карьера 

Ребека Кук родилась в городское Ньюпорт на острове Уайт. Впервые она села на мотоцикл в 9-летнем возрасте, а в 1999 году дебютировала в национальном чемпионате Великобритании. Спустя пять лет, в 2004-м, Кук впервые стала чемпионкой Великобритании по мототриалу среди женщин; впоследствии она выиграла ещё 8 чемпионских титулов (2004-2009, 2011-2013). 

В том же 2004 году Ребека Кук дебютировала в Чемпионате мира. На протяжении своей 12-летней карьеры в Чемпионате мира Ребека Кук одержала победу в 3 Гран-При и 5 раз становилась вице-чемпионкой мира, уступая сперва Лайе Санс, а потом Эмме Бристоу. Параллельно Кук выступала в Чемпионате Европы; высшей точкой её карьеры стала победа в чемпионате в 2012 году.

Наряду с Лайей Санс, Ребека Кук стала одной из триалисток, пробовавших свои силы в «мужском» Молодёжном чемпионате мира по мототриалу (в сезонах 2008 и 2010 годов).

Результаты выступлений в Чемпионате мира по мототриалу среди женщин

Результаты выступлений в Чемпионате Европы по мототриалу среди женщин

Результаты выступлений в Молодёжном чемпионате мира по мототриалу

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Спортсмены по алфавиту
Мотогонщики по алфавиту
Мотогонщики Великобритании
Мототриалисты